Алексе́й Влади́мирович Андре́ев: Андреев, Алексей Владимирович (1911—1988) — советский учёный-горняк.
 Андреев, Алексей Владимирович (род. 1959) — российский политик и предприниматель.
 Андреев, Алексей Владимирович (род. 1972) — российский сыродел, фермер.